Poul Erik Skøtt (født 1940) er en dansk forretningsmand og tidligere havnedirektør på Fredericia Havn.

Baggrund og uddannelse 
Poul Erik er uddannet ingeniør, i Odense, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Poul Erik Skøtt var ansat på Fredericia Havn som havne direktør, indtil grundlæggelsen af ADP. ADP ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og driver Middelfart Trafikhavn.

Erhvervsfolk fra Danmark